Войский великий литовский () — военная должность в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой. Отвечал за охрану порядка в повяте во время участия шляхты в войнах и защиту семей шляхтичей. Должность существовала на протяжении XVIII столетия, аналога в Короне Королевства Польского не было.

Некоторые войские 
 Фёдор Богуш (1596)
 Габриэль Кимбарь (до 1744)
 Габриэль Доминик Шанковский-Саваневский (январь 1745 — 1755)
 Адам Микоша (май 1755 — 1764)
 Ян Песецкий (1767—1783)
 Михаил Залеский (с 1783)

Литература 
 Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy. Opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994

Должностные лица Великого княжества Литовского
Должностные лица Речи Посполитой